Стево Цървенковски () е политик и министър на външните работи на Република Македония в периода 1993 – 1996 година.

Биография 
Роден е на 18 март 1947 година в град Скопие. Син е комунистическия деец Кръсте Цървенковски. През 1973 година завършва Академията за драма, филм, радио и телевизия в Белград. Работи като сценарист във „Вардар филм“. През 2002 година е избран за заместник министър-председател в правителството на Република Македония. След като напуска министерския пост работи като съветник на тогавашния президент Киро Глигоров.

От 8 май 1997 г. до 10 август 2003 г. е посланик на Република Македония във Великобритания.

Родословие

Бележки 

Министри на външните работи на Северна Македония
Вицепремиери на Северна Македония
Посланици на Северна Македония във Великобритания
Родени в Скопие
Починали в Скопие